Diospyros suberifolia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Joseph Decaisne och William Philip Hiern. Diospyros suberifolia ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
suberifolia